Ёрм-остров — упразднённый в 1946 году населённый пункт на острове Ёрм озера Бабинская Имандра в Ёнском сельсовете Кировского района Мурманской области России. Ныне территория муниципального округа «город Полярные Зори с подведомственной территорией».

Существовал в 1937—1946 годах. Входил с 1937-ого до 17.04.1941 в Ёна-Бабинский сельсовет, затем до упразднения в Ёнский сельсовет. В те же годы на самом крупном острове Имандры был известен населённый пункт Старый Ёрм-остров, входивший до своего упразднения в 1940 году в тот же Ёна-Бабинский сельсовет.

Был доступен исключительно водным транспортом.

Литература 
 Административно-территориальное деление Мурманской области (1920—1993): Справочник. — Мурманск, 1995.
 Географический словарь Кольского полуострова. Т. 1. / Мурманский филиал Географо-экономического НИИ Ленинградского государственного университета; [под рук. В. П. Вощинина; сост. : Т. А. Ельченкова и др.]. С. 33
 Географический словарь Мурманской области. — Мурманск, 1996. С.239

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1946 году
Упразднённые населённые пункты городского округа город Полярные Зори